Сергей Гу́барев:
 Губарев, Сергей Владимирович (род. 1978) — казахстанский ватерполист.
 Губарев, Сергей Николаевич (род. 1955) — российский дипломат, посол по особым поручениям МИД РФ.